Brøndum est un patronyme porté notamment par :

 Degn Brøndum (1856-1932), propriétaire de l'hôtel Brøndum ;
 Erling Brøndum (1930-2017), homme politique danois.